Al-Tersana o Al Tersana (en àrab: دار الصناعة) significa en català Arsenal. És el nom que utilitzen molts clubs de futbol del món de parla àrab. A destacar:
 Tersana Sporting Club a Egipte
 Al Tersana Trípoli a Líbia